Андронниково — название населённых пунктов в России:

 Андронниково — село в Нерчинском районе Забайкальского края.
 Андронниково — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.